Mamie Phipps Clark foi uma psicóloga e ativista pelos Direitos civis, nasceu em 1917 em Arkansas, em plena segregação racial. Conheceu seu marido e futuro colaborador em psicologia, Kenneth Clark, na Howard University, onde se formou com honras. A tese de mestrado de Mamie foi The Development of Consciousness of Self in Negro Pre-School Children, onde usou um teste de figuras para provar que a raça é uma parte integrante da identidade de uma criança.
Obteve o doutorado na Columbia University em 1943. Mamie e Kenneth abriram seu próprio consultório, oferecendo ajuda psicológica para as famílias da comunidade negra de Nova Iorque. Trabalhou como Conselheira para garotas Afro-americanas sem-teto no abrigo Riverdale, em Nova York. Foi Diretora do Northside Center for Child Development de 1946 até se aposentar em 1979.